Кубок Екстракляси 2007—2008 — 8-й розіграш Кубка Екстракляси. У змаганні брали участь 16 команд. Титул вдруге поспіль здобула Дискоболія (Гродзиськ-Великопольський).

Календар

Груповий раунд

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 лютого/5 березня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/4 березня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/4 березня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/5 березня 2008

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 березня/16 квітня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 березня/15 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Екстракляси на rsssf 
 Кубок Екстракляси на soccerway 

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі